Barazzetto, frazione del comune italiano di Biella
 Barazzetto, frazione del comune italiano di Coseano, in provincia di Udine